Jean Achard  – pilota automobilistico, giornalista e partigiano francese
 Jean Achard – pittore e incisore francese